Bukari peut désigner :
 Bukari, un village du Cameroun
 Sadat Bukari, un footballeur ghanéen
 l'université Mandé Bukari, un établissement d'enseignement supérieur malien.